A ilha das Andorinhas é uma ilha fluviomarinha localizada na lagoa Mundaú, litoral brasileiro do estado de Alagoas. Faz parte de um arquipélago com oito outras ilhas localizadas na mesma laguna. De propriedade particular, a ilha apresenta 11,5 hectares (0,11 km²) e é rodeada de manguezais e coberta de coqueiros. Recebeu esse nome por estar no roteiro migratório de andorinhas, que fazem do recanto um extenso ninhal.

Ligações externas 
Passeio na Lagoa de Mundaú – Overmundo

Andorinhas